Ко́легов — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «кальог» (болтливый).

Известные носители 
 Колегов, Александр Васильевич (род. 1946) — лингвист.
 Колегов, Валерий Евгеньевич (род. 1995) —  российский сноубордист.